Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1988 te Seoel.

Mannen 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Australië, Frankrijk, Italië, USSR, West-Duitsland en Zuid-Korea.
 Groep B: China, Griekenland, Hongarije, Joegoslavië, Spanje en Verenigde Staten.
De beste 2 landen van iedere poule plaatsten zich voor de halve finales, de nummers 3 en 4 speelden in groep D om de 5de t/m 8ste plaats, de nummers 5 en 6 in groep E om de 9de t/m 12de plaats. Voor de plaatsingsgroepen D en E telden ook de onderlinge resultaten uit de voorronde mee.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Finale ronde

Groep D 

Eindstand Groep D

Groep E 

Eindstand Groep E

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Externe link 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1988

Waterpolo
1988